Оморъягун (устаревшее название Омор-Ягун):

 Оморъягун (приток Нятлонгаягуна) — река в России, протекает по территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.
 Оморъягун (приток Тромъёгана) — река в России, протекает по территории Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа.